Fairfax kan syfta på:

Fairfax University – ett så kallat diploma mill (bluffuniversitet)

Geografi
Fairfax, Oklahoma – en stad i Osage County i norra Oklahoma
Fairfax, Vermont – en kommun (town) i Franklin County i delstaten Vermont
Fairfax, Virginia – en stad och ett countyfritt område (independent city) i delstaten Virginia
 Fairfax, Kalifornien – en stad (town) i Marin County